hrabstwo Henderson (ang. Henderson County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Henderson (ang. Henderson County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Henderson (ang. Henderson County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Henderson (ang. Henderson County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Henderson (ang. Henderson County) w USA, w stanie Teksas